Cet article présente une liste des lieux de culte de la ville de Minsk.

Notes et références 

Minsk
Liste d'édifices religieux